Поплуэлл () — фамилия:

 Попплуэлл, Анна — английская актриса.
 Попплуэлл, Джек — английский писатель и драматург.